A 2022-es francia törvényhozási választásokon, amelyet 2022. június 12-én és 19-én tartottak, megválasztották a 16. francia Nemzetgyűlés 577 tagját. A 2022-es elnökválasztás után tartották, amelyre április 10-én és 24-én került sor.

Háttér 
A 2017-es francia törvényhozási választásokat követően Emmanuel Macron francia elnök pártja, a La République En Marche! (LREM) és szövetségesei vannak parlamenti többségben. Az En Marche 308, a Demokratikus Mozgalom és a hozzá kapcsolódó pártok 42, míg a 2017 novemberében létrehozott Agir 9 képviselővel rendelkezik.

Ugyan tervezték az elektori rendszer megváltoztatását arányos képviseletté, amely része is volt Macron 2017-es választási ígéreteinek, a váltás nem történt meg. Ugyanezt az ígéretet François Hollande is megtette 2012-ben.

Elektori rendszer 
A Nemzetgyűlés 577 tagját öt évente választják meg, egy kétfordulós rendszerben. A jelölt, aki az érvényes szavazatok abszolút többségét szerzi meg és a regisztrált szavazók szavazatainak legalább 25%-át, már az első körben megválasztják, a második kör nélkül. Ha senki nem éri el ezt a százalékot, akkor azon jelöltek között tartanak egy második kört, akik legalább 12,5%-át szerezték meg a szavazatoknak. A második körben legtöbb szavazatot szerző jelöltet választják meg.

Pártok

Eredmények

Választókerületek

Közvéleménykutatások

Első forduló

Második forduló

Jegyzetek 

2022-es választások
Franciaországi választások